

Miejscowości i ich części w  Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe 
 Nowe Sady – część miasta Łódź, w delegaturze Łódź-Polesie
 Nowe Sady – wieś w woj. opolskim, w pow. głubczyckim, w gminie Głubczyce
 Nowe Sady – wieś w woj.e podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Fredropol
 Nowe Sady – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Mikołajki

Zobacz też 
 Sady, Stare Sady